Cocani steht für:

 Cocani (Dâmbovița), Ort im Kreis Dâmbovița, Rumänien
 Cocani (Potosí), Ortschaft im Departamento Potosí, Bolivien 

Siehe auch:
 Kanton Cocani, Bezirk im bolivianischen Departamento Potosí
 Chua Cocani,  Ortschaft im Departamento La Paz, Bolivien
 Municipio Chua Cocani, Landkreis im Departamento La Paz, Bolivien
 Cocani Ajllata, Ortschaft im Departamento La Paz, Bolivien